La Coupe de Suisse de rugby à XV 2014-2015 oppose 32 équipes suisses issues de la LNA, LNB et LNC en match à élimination directe. Les rencontres des seizièmes de finale ont lieu les  au 
entre les équipes issues de la LNB et LNC et les huitièmes de finale en 2015.

Résultats

Seizièmes de finale

Tableau final

Finale

Références

Liens externes 
 www.suisserugby.com 

Rugby à XV en 2015
Sport en Suisse en 2015
Compétition de rugby à XV en Suisse